Jingyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Jingyuan (Baiyin) 靖远县 in der chinesischen Provinz Gansu
 den Kreis Jingyuan (Guyuan) 泾源县 im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui in der VR China
 den chinesischen geschützten Kreuzer Jingyuan (1886), auch Ching Yuen genannt
 den chinesischen Panzerkreuzer Jingyuan (1887), auch King Yuen genannt